Тоненькое - топоним:

 Тоненькое — хутор, Корочанский район, Белгородская область
 Тоненькое — село на Украине, находится в Ясиноватском районе Донецкой области